Rya kan syfta på:

Vävteknik 
 Rya – vävnad i knuten flossa
 Ryamatta
 Ryatäcke

Geografi 
 Rya socken – socken i Skåne i Norra Åsbo härad
 Rya landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
 Rya församling – församling i Åsbo kontrakt i Lunds stift
 Rya distrikt – distrikt i Örkelljunga kommun och Skåne län 2016–
 Rya, Härryda kommun – tätort i Härryda kommun
 Rya, Helsingborgs kommun - en småort i Helsingborgs kommun
 Rya nabbe - udde vid Göta älvs mynning, i Göteborg
 Rya skog - naturreservat i Göteborgs kommun
 Rya åsar - naturreservat i Borås kommun

Personer 
 Rya Kihlstedt (f. 1970) - amerikansk skådespelare

Se även 
 Rya Kraftvärmeverk
 Rya kyrkoruin 
 Rya kyrka
 Rya tegelbruk